Es gibt verschiedene Brauereien mit dem Namen Lang-Bräu:

Lang-Bräu in Wunsiedel-Schönbrunn im Fichtelgebirge
Brauerei Xaver Lang OHG, Reisbach
Lang Bräu in Freyung in Niederbayern
Privatbrauerei Josef Lang, Jandelsbrunn